Törnig ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Törnig (1900–1961), deutscher Jurist 
 Willi Törnig (1930–2018), deutscher Mathematiker